It's a Bear – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
It's a Bear – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Edison Company
It's a Bear – cortometraggio del 1916 diretto da David Smith
It's a Bear – film del 1919 diretto da Lawrence C. Windom
It's a Bear – cortometraggio di animazione del 1920 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
It's a Bear – cortometraggio di animazione del 1921 diretto da Bud Fisher
It's a Bear – cortometraggio del 1924 diretto da Robert F. McGowan
It's a Bear – cortometraggio del 1924 prodotto dalla Joe Rock Comedies